Антуан Эжен Жену (; ,  — , ) — французский публицист.

В молодости приверженец энциклопедистов, стал позже ревностным католиком и легитимистом и с энтузиазмом встретил возвращение Бурбонов. В 1821 году основал «L'Étoile» (с 1827 — «Gazette de France»), в которой позже с большим упорством защищал легитимистские принципы против июльского правительства, чем навлёк на себя более 60 судебных процессов.

В 1846 года Жену был избран в палату и в заседании 24 февраля 1848 года тщетно требовал, в интересах легитимизма, воззвания к народу. После февральской революции удалился с политической арены. Овдовев в 1835 году, Жену принял сан священника.

Библиография 
 «Leçons et modèles de littérature sacrée» (1837)
 «La vie de Jésus Christ et des apôtres» (1836)
 «Histoire de France» (1844—1848)
 «Histoire d’une âme» (1844) и другие.

В 1820—1824 годах предпринял новый перевод Библии на французский язык, несколько раз переиздававшийся в дальнейшем.

Сочинения изданы в 1843-44 и 1860 года.

Примечания

Ссылки 
 

Публицисты Франции
Переводчики на французский язык
Монархисты Франции